Abel Martínez Durán (Santiago; 21 de abril de 1972) es un político, educador y abogado dominicano. Miembro del Comité Central y del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Fue Diputado al Congreso Nacional y se desempeñó como Presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana en el período 2010-2016. Actualmente es el Alcalde de la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Origen 
Es él menor de los hijos de Ramón Martínez y Mélida Durán, nacido el 21 de abril de 1972, realizando sus estudios básicos en Hato Viejo, Monción, provincia Santiago Rodríguez.

Formación 
Realizó sus estudios medios y superiores en Santiago de los Caballeros, obteniendo el título de Licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en 1996; continuó realizando estudios especializados en áreas diversas de su profesión original, acreditándole la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra un Postgrado en Derecho Comercial y Societario en el año 1998.

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) 
En el ámbito político alcanza un eje de proyección y desarrollo en la zona del Cibao con una amplia visión como Diputado de su Provincia, siendo el candidato electo con mayor votación en las tres ocasiones en que se ha sometido al escrutinio de la población.

En el año 1997, es designado por el Poder Ejecutivo como Procurador Fiscal Adjunto, en Santo Domingo, labor que realizó con rigor y eficacia, lo que le llevó a ser promovido al cargo de Procurador Fiscal del Distrito Judicial de Santiago, en 1999. Su impecable y proactiva gestión al frente de la fiscalía santiaguense dejó notables realizacio

nes, entre las que cabe mencionar:
 La creación del Departamento de Protección a la Mujer;
 Creación de oficinas de fiscalías en los diferentes departamentos de la Policía, garantizando una investigación más dinámica y con estricto apego a las normas legales y al texto constitucional;
 La modernización y diafanidad que imprimió a los procesos inherentes a esta función.
El pasado 16 de octubre del año 2022 fue electo como candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana con el 62.88% de los votos emitidos en la consulta celebrada.

Consulta Partido de la Liberación Dominicana 
En el IX congreso José Joaquín Bidó Medina fue aprobada la consulta ciudadana que serviría como método para preseleccionar al candidato que representaría al partido en las elecciones del año 2024.

En este parte se confirma el primer lugar en el nivel de simpatía para Abel Martínez con 301,664 consultas para (62.88 %); Francisco Domínguez Brito, 93,969 (19.59 %), Margarita Cedeño; 73,817 (15.39 %), Maritza Hernández; 4,891 (1.02 %); Karen Ricardo 3,348 (0.70 %) y Luis de León, quien se había retirado, 2, 055 (0.43 %).

Labor Legislativa desde (2002) 
En las elecciones congresuales de 2002 es electo Diputado al Congreso Nacional por la provincia de Santiago, y reelecto a la misma posición en 2006 y 2010 respectivamente.

Fue presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y como diputado contribuyó de manera decisiva y decidida a la aprobación de leyes innovadoras y garantes de los derechos fundamentales, como la elaboración y posterior aprobación de la Ley sobre recurso de Amparo (de su autoría), siendo ésta una de las más importantes legislaciones en materia de Derechos Humanos, ya que salvaguarda las garantías constitucionales del ciudadano; de ahí la inclusión del Amparo en la actual Constitución, proclamada el 26 de enero de 2010.

Presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana (2010) 
Desde el 16 de agosto de 2010 ejerce la Presidencia de la Cámara de Diputados (el más joven de los titulares de Parlamento alguno en el hemisferio), donde ha sido refrendado por sus colegas en 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

En su mandato se ha caracterizado por ser un gestor de consenso, logrando la aprobación de leyes de gran trascendencia e impacto para la población, como lo son:

 Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo
 La Ley del Código Penal de la República Dominicana
 Las modificaciones al Código del Menor
 La ley del 911

Se ha distinguido por su lucha en pro de la transparencia en los procesos y todos los aspectos concernientes a su mandato, por lo cual ha promovido diferentes proyectos que abren dicha gestión hacia la ciudadanía y motivan su acercamiento y participación entre los que se encuentran:

 Fortalecimiento y mayor empoderamiento de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública
 Distintos mecanismos de información proactiva e interactiva como creación de perfiles en todas las redes sociales.
 Constante actualización, remozamiento y ampliación de contenidos en el portal institucional, y unificación del mismo con el Sistema de Información Legislativa (SIL) para facilitar su acceso
 Desarrollo de aplicaciones móviles
 Transmisión en vivo de las sesiones con posibilidad de visualización (incluso) desde celulares.

Ha propiciado como nadie el respeto y el consenso entre las diversas fuerzas políticas representadas allí, logrando agilizar y eficientizar los trabajos parlamentarios, afianzando la solemnidad y la fe pública en ese cuerpo deliberativo.

Ha Realizado aportes en las diferentes Comisiones tendentes a reformas importantes, siempre fundamentados en los valores supremos, los principios fundamentales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la Ley, la Justicia, la solidaridad, la convivencia fraternal, el bienestar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la Paz que forman parte para la cohesión social.

La Constitución Dominicana Infantil

Una contribución que debemos resaltar es la Constitución Dominicana Infantil, una certera adecuación de la Carta Magna, para ser llevada a las emergentes generaciones, en un texto muy bien concebido y logrado, que mantiene el espíritu conceptual de la norma suprema.

Dicha obra ha sido recibida con positivos comentarios de diferentes sectores de la sociedad dominicana, que ven en la misma un comprometido esfuerzo en dar fundamento cívico a la educación de la niñez dominicana. El depurado y amplio criterio de Abel Martínez sobre la función parlamentaria, podría resumirse en la expresión: "Legislar no es imponer, legislar es educar", consonante y coherente con uno de sus lemas cardinales que es "Trabajar por una Cultura de Paz".

Su personalidad, afable y abordable, le permite conectar de forma inmediata con la activa y cambiante realidad cotidiana. Hombre de sólidas convicciones y lealtad a toda prueba, ha demostrado en sus acciones poseer un desarrollado sentido del tacto político, imprimiéndole madurez y fundamento a sus decisiones, logrando granjearse el respeto entre sus homólogos y una valoración favorable en la opinión pública nacional.

En su labor Legislativa fue partícipe de los Proyectos siguientes 

•Proyecto de ley que crea el Nuevo Código Penal;
•Resolución de Uso Inadecuado de los Fondos Públicos;
•Proyecto de Ley de Transición hacia el Control Jurisdiccional hacia la Actividad Administrativa del Estado;
•Proyecto de Ley que instituye el Código Civil Dominicano;
•Proyecto de Ley de Implementación del Proceso Penal Instituido  por la Ley No. 7602 del Código de Procedimiento Penal;
•Proyecto de Ley Institucional de la Policía Nacional;
•Proyecto de Ley de Agrupaciones y Partidos Políticos;
•Proyecto de Ley sobre Exploración y Explotación de Hidrocarburos;

Ha promovido también la ratificación de trascendentes convenios internacionales relacionados al área de la Justicia.

Miembro de los siguientes organismos internacionales 
 Presidente del Foro de Presidentes y Presidentas de Parlamentos de Centro América y del Caribe (Foprel)
 Co-Presidente del Comité Directivo del Centro Global para TIC en Parlamentos de la Organización de Naciones Unidas (ONU)
 Miembro de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones (UIT)
 Miembro de la Unión Interparlamentaria (UIP)
 Miembro del Grupo Geopolítico de América Latina y El Caribe (GRULAC), apéndice de la UIP
 Miembro del Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo (GPI)
 Miembro de la Red de Acción Internacional Sobre Armas (IANSA),

Otras membresías: 
 Foro de Presidentes de Parlamentos de Centro América y el Caribe (FOPREL)
 Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)
 Parlamento Centro Americano (PARLACEN)
 Acción Mundial de Parlamento (PGA)
 Parlamentarios por Las Américas (PARLAMERICAS)
 Comunidad del Caribe (CARICOM)
 Consejo para las Migraciones de Centroamérica y el Caribe (COPAREM)

Reconocimientos de instituciones y organismos nacionales e internacionales 

 La Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA le entregó el Reconocimiento en Honor al Mérito, por sus altos aportes en la gestión pública;
 El Colegio de Abogados de la República Dominicana, por ser un Jurista Destacado y Representante de las Nuevas Generaciones en el Congreso Nacional;
 Varios ayuntamientos del país le declararon Visitante e Hijo Distinguido de sus respectivos municipios, por su edificante y ejemplar labor:
Puerto Plata

Monción

El Seibo

Villa González
 Paterson, New Jersey, Estados Unidos de Norteamérica, lo declaró Visitante Distinguido;
 El Bloque de Regidores del Partido Reformista Social Cristiano, le entregó un reconocimiento por sus Aportes al Futuro de la Ciudadanía, a través de la Constitución Dominicana Infantil;
 Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), por su apoyo a la municipalidad a través de la iniciativa impulsada por (FEDOMU) en el Congreso Nacional;
 El Círculo de Reporteros Gráficos, por su apoyo constante y desinteresado a los afiliados a ese gremio que cubren la fuente congresual;
 La Juventud Nacional Comprometida (JUNCO), por su destacada participación en la aprobación de la Ley sobre Protección Animal;
 El Programa de Integración Social Comunitario (PICOS), de San José de Ocoa, por sus aportes en favor de la educación en materia de ecoturismo;
 La Fundación de Desarrollo de Jánico y Protección de sus Recursos naturales INC. (FUNDEJANICO), por su apoyo al desarrollo del deporte del municipio Jánico;
 Colegio Fausto Jiménez, por su ejemplo a seguir por la juventud dominicana y aporte a la educación;
 Desfile y Festival Dominicano JERSEY CITY N.J., Invitado de honor en la 6.ª edición y sus grandes aportes políticos dominicanos y cultura.
 Distrito Educativo 08-07 del Ministerio de Educación, por sus aportes a las futuras generaciones;
 La Asociación Dominicana de Discapacitados por su entrega a favor de los discapacitados;
 Fundación Camila Cruz por el trabajo a favor de las personas en estado de vulnerabilidad.

Políticos de República Dominicana
Abogados de República Dominicana
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
Políticos del Partido de la Liberación Dominicana
Nacidos en la provincia Santiago Rodríguez